Ильфа́т Ульфа́тович Ами́ров (род. , Кумертау, Республика Башкортостан, СССР) - российский профессиональный боец смешанных единоборств. Чемпион России по смешанным единоборствам, комплексному единоборству и полноконтактному каратэ. Основатель и владелец клуба единоборств и кроссфита "EVOLVE GYM" в Москве .

Биография 
С 1997 по 2004 год учился в 3-й Башкирской республиканской гимназии города Кумертау.

С 12 лет начал заниматься дзюдо в своём родном городе Кумертау, в 14 лет поступил учиться в Республиканскую Кадетскую школу интернат города Ишимбай, там продолжил занятия единоборствами, но уже рукопашным боем. 

В 2007 году после окончания кадетского корпуса переехал жить в Москву, в этот же год поступил учиться в Московский институт юриспруденции, а в 2012 году окончил с отличием. В тот же 2007 год начал заниматься смешанными единоборствами. 

В ММА Ильфат Амиров пришел в 2007 году, когда переехал в Москву. Там и находится его центральная тренировочная база.

Спортивные результаты 
Чемпион России по ММА "Тсу Шин Ген" (2008) 

2 место чемпионата Москвы по полноконтакному карате (2008) 

чемпион всероссийского турнира по ММА "Войны России" (2010) 

чемпион Москвы по грепплингу (2011) 

2 место на всероссийском турнире по бразильскому джиу-джитсу, бронзовый призёр чемпионат московский области по ММА (2013) 

чемпион московской области по панкратиону (2013) 

бронзовый призёр чемпионата России по комплексному единоборству (2014) 

бронзовый призёр международного турнира по Панкратиону "Moscow open" (2014) 

чемпион России по полноконтактному карате (2014) 

победитель международного турнира по Мма "высота 772" Курск (2014) 

3 место на кубке России по комплексному единоборству (2016)
Сегодня Ильфат Амиров уже является победителем всероссийских и международных турниров по ММА, грепплингу и комплексному единоборству  . 

В настоящее время аспирант исторического факультета Башкирского государственного университета.

Чемпион России по комплексному единоборству 2017 год, стал победителем рейтингового боя в рамках WLF в Китае. Бой проходил по приглашению китайской стороны в городе Ченьжоу. В боях приняли участие 26 китайцев и 26 представителей других государств, рассказал Ильфат Амиров. Он был единственным спортсменом из нашей страны, представляя одновременно и Россию, и Башкортостан. 27-летний Ильфат выступал в весовой категории 70 кг. Спортсмен имеет прозвище «башкир» и принимал кубок победителя, надев национальную башкирскую шапку, отороченную лисьим мехом   .

серебряный призёр чемпионата России по комплексному единоборству 2019 год. Мастер спорта по комплексному единоборству.

Деятельность на 2019 год 
Владелец и основатель спортивного клуба "Evolve  Gym" город Москва, основанного в 2017 году, на данный момент, одного из ведущих залов единоборств в Москве. Руководитель департамента спорта Московского сабантуя 2019 год. Аспирант исторического факультета Башкирского государственного университета.

Источники

Литература

Ссылки 
 Башинформ. Боец по прозвищу «башкир» Ильфат Амиров рассказал о своей победе в Китае, 16 января 2017 г.

 2016 год. Турнир «Наследие»
  Бой Амирова в Китае. 5 марта 2017 г.

Примечания